YWA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Petawawa  (Canada)